Shōnan oder Shonan bezeichnet:

 Shōnan (Region), eine Küstenregion entlang der Sagami-Bucht in der Präfektur Kanagawa
 Shōnan (Chiba), ehemalige Gemeinde in der Präfektur Chiba
 Shonan Bellmare, japanischer Fußballverein
 Shonan BMW Stadion Hiratsuka, Fußballstadion in Japan
 Shōnan Denki Tetsudō, ehemalige japanische Bahngesellschaft
 Shōnan Jun’ai Gumi!, japanische Manga-Serie
 Shōnan Monorail, Einschienenbahn in Japan
 Shōnan-Shinjuku-Linie, Eisenbahnlinie in Japan
 Shōnan-Straßenbahn, ehemalige Straßenbahn in Japan

Shōnan ist der Name von:
 Yokoi Shōnan (1809–1869), japanischer Denker und Politiker